Minding the Baby – film del 1917 diretto da Roy Clements
 Minding the Baby – film del 1917 diretto da Milton J. Fahrney
 Minding the Baby – film del 1931 diretto da Dave Fleischer
 Minding the Baby – film del 1932 diretto da Dick Huemer